49-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 24 января 1999 года на арене «Айс Пэлас», домашней для клуба «Тампа Бэй Лайтнинг». Команда «Звёзд Северной Америки» второй год подряд оказалась сильнее соперников из команды «Звёзд Мира», на этот раз со счётом 8:6. 
 
Форварды Майк Модано и Матс Сундин набрали по 4 очка (оба 1+3), но приз лучшего игрока матча, в третий раз в своей карьере, получил, проводивший свой последний матч звёзд, Уэйн Гретцки, забросивший 1 шайбу и отдавший 2 результативные передачи.

Голкипер «Каролины» Артур Ирбе, отдавший результативную передачу, стал первым вратарём в истории матчей всех звёзд, записавшим на свой счёт балл за результативность.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда «Звёзд Мира».

Составы команд 
</td>
 </tr>
</table>
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 49-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1998/99
Драфт НХЛ 1998
Драфт НХЛ 1999

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1999 год в хоккее
Спортивные соревнования в Тампе